Lascher steht für: 

 Lascher, ein zur Ladungssicherung spezialisierter Hafenarbeiter, siehe Laschen (Schifffahrt)
 David Lascher (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler